Узельга:

Реки
 Узельга (приток Уя)
 Узельга (приток Урляды)